A Suttarna név hurri eredetű, három Mitanni uralkodó neve:
 I. Suttarna, bizonytalan személy, talán Kirta fia, i. e. 15. század
 II. Suttarna, I. Artatama fia, i. e. 14. század
 III. Suttarna, a trónbitorló II. Artatama fia, i. e. 14. század